Моньєвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Моньєвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез